Le championnat du Brésil de football 1999 est la manifestation de 1999 du championnat du Brésil de football qui détermine chaque année un champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division.

Saison régulière 

Les clubs en bleu disputeront la phase finale, les 4 derniers clubs(en rose) sur la moyenne des saisons 1998 et 1999 descendront en  et seront remplacés par 1. Goiás EC  2. Santa Cruz FC L'effectif de la première division étant ramené à 20 clubs.  

décisions de la fédération :
 São Paulo FC    6-1 Botafogo FR  (résultat retenu 0-1 joueur inéligible)
 São Paulo FC    2-2 SC Internacional (résultat retenu 0-1 joueur inéligible)

Phase finale

1/4 de finale 

 SC Corinthians        0-0;   2-0;   1-1;     Guarani FC

 Cruzeiro EC      2-4;   2-3;  Atlético Mineiro

 CR Vasco de Gama    4-5;   2-2;   1-1    EC Vitória 

 AA Ponte Preta      2-3;   2-1;   2-3   São Paulo FC

1/2  finales 

 SC Corinthians      3-2;    2-1;    São Paulo FC

 EC Vitória        0-3;    2-1;   0-3    Atlético Mineiro

Finale 

 SC Corinthians           2-3;    2-0;   0-0;   Atlético Mineiro

Descente en

Calculs 

Points 1998 divisés par 23 plus points 1999 divisés par 21 ;
total divisé par deux pour donner un poids équivalent aux deux saisons concernées

Contestation 
Gama proteste contre sa relégation en contestant en justice les 3 points accordés à Botafogo et les 2 points accordés à International pour leurs matches contre São Paulo.
La CBF renonce à organiser le championnat 2000.   
      

1999
Brésil
Sport au Brésil en 1999